

Localidades
Ellensburg (Washington)

Outros
3711 Ellensburg

Desambiguação
Desambiguações de topônimos